Dick Lundy pode se referir a:

 Dick Lundy (animador) - desenhista e animador americano
 Dick Lundy (beisebol) - jogador de beisebol das chamadas Negro Leagues, destinadas exclusivamente a negros 
 Richard J. Lundy - treinador de cavalos de corrida americano

Desambiguação